Oriol ist ein katalanischer männlicher Vorname, der auch als Familienname benutzt wird. Der Name leitet sich ab vom lateinischen Wort  (‚golden‘). Ursprünglich war es nur ein Nachname, aber im Gedenken an José Oriol wird er mittlerweile auch als Vorname genutzt.

Namensträger

Vorname 

 Oriol Bohigas (Physiker) (1937–2013), spanisch-französischer Physiker
 Oriol Busquets (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Oriol Cruixent (* 1976), spanischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Oriol Junqueras (* 1969), spanischer Historiker, Publizist und Politiker
 Oriol Lozano (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Oriol Romeu (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Oriol Servià (* 1974), spanischer Automobilrennfahrer

Familienname 
 Eriberto Oriol, US-amerikanischer Fotograf
 Estevan Oriol, US-amerikanischer Fotograf
 José Oriol (1650–1702), spanischer Heiliger
 Joan Oriol (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Mireia Oriol (* 1996), spanische Schauspielerin

Siehe auch 
 Orjol (Begriffsklärung)
 Orioles

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Katalanischer Personenname